Сомервіль коледж (Оксфорд) (Somerville College) — один з коледжів Оксфордського університету. 
 Сомервіль (Массачусетс), Сомервіль (англ. Somerville) — місто, розташоване в окрузі Міддлсекс (штат Массачусетс, США).
 Джиммі Сомервіль (англ. Jimmy Somerville; нар. 22 червня 1961) — шотландський поп-співачк і автор пісень.